A Da Vinci-kód, Dan Brown regénye (2003)
 A Da Vinci-kód, 2006-os amerikai film Dan Brown regénye alapján